Абинский переулок:

 Абинский переулок — переулок в Киселёвске Кемеровской области
 Абинский переулок — переулок в Краснодаре
 Абинский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края

См. также 

 Абинская улица